Steinheim kan syfta på:

 Steinheim (krater) – en krater på Mars
 Steinheimkratern – en krater i Tyskland

Geografi

Luxemburg 

 Steinheim, Luxemburg, Grevenmacher,

Tyskland 

 Steinheim am der Murr, ort, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Steinheim, Nordrhein-Westfalen, ort och kommun, Regierungsbezirk Detmold, 
 Steinheim, Hessen, Regierungsbezirk Gießen,  
 Steinheim am Main – en tidigare stad numera en stadsdel i Hanau   
Steinheim am Albuch – kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,